The Flower Girl – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Flower Girl – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Flower Girl – cortometraggio del 1924 diretto da Herman C. Raymaker
The Flower Girl – cortometraggio del 2009 diretto da Pamela Kay